Narros de Saldueña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Narros de Saldueña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Narros de Saldueña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar